Stolpersteine in Ungarn wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Ungarns verlegt:
 Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen

 Weblinks 

 Einzelnachweise 

!